Polska Formuła Mondial Sezon 1993 – piąty sezon Polskiej Formuły Mondial. Mistrzem Polski oraz międzynarodowym został Andrzej Godula (Estonia 25).

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1993 w sportach motorowych
1993 w polskim sporcie
Polska Formuła Mondial